Antonia Johnson kan avse:

 Antonia Ax:son Johnson – svensk affärskvinna
 Antonia Johnson (programledare) – svensk programledare och youtubare